Фортус — еврейская фамилия. Известные носители:

 Фортус, Геннадий Вадимович — театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Украины.
 Фортус, Мария Александровна (1900—1981) — советская разведчица, партизанка, участница трех войн.
 Фортус, Ричард (род. 1966) — профессиональный американский гитарист.